Greenwich Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Greenwich Township (Cumberland County, New Jersey)
 Greenwich Township (Gloucester County, New Jersey)
 Greenwich Township (Warren County, New Jersey)
 Greenwich Township (Ohio)
 Greenwich Township (Pennsylvania)